

Славейково () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія.
 Славейково () — село в Габровській області. Входить до складу общини Дряново.
 Славейково () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.